«Кетубот», также «Ктубот»; , kethuboth (мн. ч. от כתובה, «кетуба» — «документ», «брачная запись») — трактат в Мишне, Тосефте, Вавилонском и Иерусалимском Талмуде, в разделе Нашим («Женщины»). Трактат посвящён вопросам брачного договора, касающегося обеспечения положения женщины в браке и после его прекращения по причине смерти мужа или развода.

Предмет рассмотрения 

У евреев, как и у других древних народов, существовал обычай выкупа невесты. В Моисеевом законе о нём упоминается мимоходом, как о само собой разумеющемся факте:

Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вено [и возьмет её] себе в жену; а если отец не согласится [и не захочет] выдать её за него, пусть заплатит [отцу столько] серебра, сколько [полагается] на вено девицам.

В другом месте уточняется размер этого платежа:

Если кто-нибудь встретится с девицею необрученною, и схватит её и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу отроковицы пятьдесят [сиклей] серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил её; во всю жизнь свою он не может развестись с нею.

Словом «вено» в синодальном переводе Библии передано , мохар (ср. , махр с тем же значением); о выкупе за невесту как об установленном обычае упоминается также в . В эпоху второго храма эта система претерпела изменения. С целью защиты интересов жены выкуп стали обращать в её пользу: «плата за невесту» превратилась в брачный дар мужа жене, главная цель которого — обеспечение жены на случай смерти мужа или развода. С другой стороны, с целью защиты интересов мужа уплату выкупа перестали требовать в момент заключения брака, заменив письменным обязательством. Этот документ стали называть кетубой, «записью»; данное название перешло и на само денежное обязательство, прописанное в этом документе. Важное постановление о кетубе в I в. до н. э. вынес Симеон бен-Шетах: согласно этому постановлению, кетуба обеспечивалась всем имуществом мужа; это означало, что муж имел право не откладывать деньги, обеспечивающие кетубу, а пускать их в оборот. В эпоху Талмуда кетуба уже была старинным, прочно сложившимся институтом, так что даже спорили ο том, имеет ли кетуба библейское происхождение или она есть установление позднейшего времени.

По характерной для талмуда ассоциации идей в трактате рассматриваются и другие вопросы, связанные с имущественными отношениями супругов. В Вавилонском Талмуде круг тем трактата «Кетубот» настолько широк, что его называют ש"ס קטן («малый Талмуд»).

Содержание трактата 
Трактат «Кетубот» в разделе Нашим (סדר נשים‎) в Мишне занимает второе место (в Иерусалимском талмуде — третье) и делится на тринадцать глав и 111 параграфов.

 Глава первая устанавливает размер кетубы в зависимости от того, является ли невеста девственницей, и рассматривает случаи, когда девственность ею утрачена.
 Глава вторая отклоняется от основной темы трактата: в ней рассматривается вопрос о достоверности свидетельств.
 Глава третья обсуждает тему уплаты штрафа за изнасилование и обольщение девицы (по ).
 Глава четвёртая рассматривает имущественные отношения женщины с членами её семьи.
 Глава пятая говорит об обязанностях супругов. Обсуждается срок приготовления к свадьбе, обязанность жены выполнять работу по дому, обязанность мужа содержать жену, взаимная обязанность сожительствовать.
 Глава шестая определяет порядок распоряжения имуществом жены, в частности, приданым.
 Глава седьмая рассматривает обстоятельства, делающие семейную жизнь невозможной и вынуждающие развод. Муж не имеет права: оставлять жену без содержания, запрещать ей что-либо есть или надевать, не выпускать её из дома. Жена не имеет права нарушать законы Торы и нескромно себя вести — в этих случаях кетуба теряет силу.
 Глава восьмая рассматривает вопрос о законности сделок, совершённых женой самостоятельно с использованием личного имущества. В конце главы приводится основополагающий принцип о том, что кетуба обеспечивается всем имуществом мужа.
 Глава девятая рассматривает вопрос раздела имущества после смерти одного из супругов и порядок востребования кетубы.
 Глава десятая определяет приоритеты при разделе наследственного имущества в случае многожёнства.
 Глава одиннадцатая определяет статус вдовы в отношении имущества супруга.
 Глава двенадцатая определяет порядок исполнения обязательств по содержанию вдовы и приёмной дочери, а также устанавливает срок востребования кетубы.
 Глава тринадцатая снова отклоняется от основной темы: здесь приводятся несколько любопытных решений иерусалимских судей Адмона и Ханана Завершают трактат случаи, когда жена обязана следовать за мужем в чужие страны (здесь имеется преимущество Палестины пред другими странами и Иерусалима пред остальными городами страны); также устанавливается, в какой валюте происходит расчёт по кетубе.

Интересные факты 
 Во второй главе приводится несколько примеров, иллюстрирующих талмудический принцип «мигго» (מיגו, буквально «из того, что»), согласно которому свидетельство признаётся достоверным, если для свидетеля выгодней умолчание.

 В мишне 5:5 приводится список домашних работ, которые должна делать жена: молоть зерно, готовить еду, стирать, кормить ребёнка грудью, стелить постель и обрабатывать шерсть. Даже в богатом доме жена должна быть занята делом, так как безделье приводит к скуке и к разврату.

 Мишна 5:6 рекомендует, с какой периодичностью следует исполнять супружеский долг, а следующая предусматривает наказание для уклоняющихся от его исполнения.

 Мишна 7:6 приводит мнения раввинов о том, что служит основанием для развода без выдачи кетубы: если жена ругает родителей мужа в его присутствии; если кричит так, что слышат соседи.

 В мишне 10:6 приводится пример неразрешимого имущественного спора: человек имел две жены и умер, продав своё имущество; при этом первая жена (имеющая приоритетное право на кетубу) написала отказ от требований к покупателю. В это случае вторая жена может требовать деньги в счёт уплаты кетубы с покупателя (так как кетуба обеспечивается всем имуществом покойного, в том числе проданным), первая жена — у второй (как имеющая приоритет), а покупатель — у первой жены (на основании её отказа), и так по кругу.

См. также 
 Брак в иудаизме

Примечания

Ссылки 

Талмуд
Мишна
Еврейская свадьба